Oberhasel steht für:

 Oberhasel (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Oberhasel (Gemeinde Bernstein), Ortsteil der Gemeinde Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland